Königsliste von Abydos steht für:

 Königsliste von Abydos (Sethos I.)
 Königsliste von Abydos (Ramses II.)